В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Сандра Чеккіні і Раффаелла Реджі виграли титул, у фіналі перемігши пару Патріція Мурго і Барбара Романо 6–1, 5–7, 7–5.

Сіяні пари 

 Джеймі Голдер /  Вікі Нелсон (чвертьфінал)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (1-ше коло)

 Пенні Барг /  Адріана Віллагран (чвертьфінал)
 Катрін Єкселл /  Міріам Шропп (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Italian Open (теніс)